Attenti a quei tre (Die Drei) – serie televisiva tedesca trasmessa dal 1996 al 1997.
Attenti a quei tre (Klatretøsen) – film danese del 2002 diretto da Hans Fabian Wullenweber.
Attenti a quei tre – miniserie televisiva italiana in due episodi del 2004 diretta da Rossella Izzo.

Pagine correlate 
Attenti a quei due